Por Arriaga pode estar à procura de:

 Joaquim Pinto de Magalhães (1819-1892) - visconde e conde de Arriaga, governador de Moçambique.
 Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826) - Compositor basco
 Kaúlza de Arriaga (1915-2004) - general português com papel importante durante a Guerra Colonial Portuguesa.
 Manuel de Arriaga (1840-1917) - primeiro presidente da República Portuguesa.

Desambiguação